San Bartolomé puede referirse a:

Personas
Bartolomé de San Antonio, pintor de cámara de Fernando VI.
Bartolomé el Apóstol, uno de los doce apóstoles de Jesucristo.

Países

Ecuador 
San Bartolomé (parroquia), en el cantón Sígsig, Provincia de Azuay.

España 
San Bartolomé, municipio desaparecido de Palazuelos de Eresma, Segovia.
San Bartolomé, parroquia del concejo asturiano de Belmonte de Miranda.
San Bartolomé, aldea de Santa Engracia del Jubera], en La Rioja.
San Bartolomé, municipio de Lanzarote.
San Bartolomé, despoblado en el municipio de Valle de Mena, perteneciente a la provincia de Burgos.
San Bartolomé, barrio de Murcia.
San Bartolomé, pedanía de Orihuela.
San Bartolomé, barrio de Sevilla.
San Bartolomé de Béjar, municipio de Ávila.
San Bartolomé de Corneja, municipio de Ávila.

San Bartolomé de Pinares, municipio de Ávila.

San Bartolomé de la Torre, municipio de Huelva.

San Bartolomé de las Abiertas, municipio de Toledo.
San Bartolomé de Tirajana, municipio de Gran Canaria.
San Bartolomé del Grau, municipio de Barcelona.

San Bartolomé de Rueda, localidad de León.
San Bartolomé de Meruelo, localidad de Cantabria.
San Bartolomé de los Montes, localidad de Cantabria.

Aldeanueva de San Bartolomé, municipio de Toledo.

Cumbres de San Bartolomé, municipio de Huelva.
Riaguas de San Bartolomé, municipio de Segovia.
San Bartolomé de Tormes, localidad de Ávila.
Espinosilla de San Bartolomé, localidad de Burgos.

Filipinas 
San Bartolomé de la Pampanga, despoblado en el término de Concepción (Filipinas), devastado por la gran inundación de 1863.

Francia 
San Bartolomé (Francia), colectividad territorial en el mar Caribe.

Guatemala 
San Bartolomé de Jocotenango, en el departamento de Quiché.
San Bartolomé de Mipas Altas, en el departamento de Sacatepéquez.

México 
San Bartolomé de Ayautla (Hidalgo).
San Bartolomé de Loxicha (Hidalgo).
San Bartolomé Quialana, Oaxaca.
San Bartolomé Yucuañe (Oaxaca).
San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca.
San Bartolomé Aguascalientes, de Apaseo el Alto, estado de Guanajuato.

Perú 
San Bartolomé,municipalidad de san Bartolomé, provincia de huarochirí, departamento de Lima.
San Bartolomé de Huacho, advocación de San Bartolomé Apóstol, venerada en la ciudad de Huacho.

Deporte
 Estadio San Bartolomé, estadio del Club Deportivo Ribaforada en Ribaforada.
San Bartolomé Club de Fútbol, club español radicado en el pueblo de San Bartolomé (Lanzarote)